De Marathon Rotterdam 2004 werd gelopen op zondag 4 april 2004. Het was de 24e editie van deze marathon.

De Keniaan Felix Limo kwam als eerste over de finish in 2:06.14. Limo verbeterde hiermee het parcoursrecord en liep de beste seizoenstijd van 2004. De Marokkaanse Zhor El Kamch won bij de vrouwen in 2:26.09,4.

Deze editie deed tevens dienst als Nederlands kampioenschap op de marathon. De nationale titel bij de mannen ging naar Luc Krotwaar, die in 2:11.56,0 als zevende finishte en bij de vrouwen naar de tot Nederlandse genaturaliseerde Nadezhda Wijenberg, die met 2:38.38,1 als achtste over de finish kwam.

In totaal finishten 8073 lopers de wedstrijd, waarvan 7803 mannen en 270 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2004
Rotterdam
Nederlandse kampioenschappen atletiek